Alxasaurus elesitaiensis ("lagarto de alxa de Elesitai") es la única especie conocida del género fósil Alxasaurus de dinosaurio terópodo alxasáurido, que vivió a mediados del período geológico  Cretácico, hace aproximadamente 100 millones de años, en el Albiense, en lo que hoy es Asia.

Descripción 
Es uno de los más antiguos miembros de la superfamilia Therizinosauroidea, pero que ya tenía la forma del cuerpo,  incluyendo el cuello largo, la cola corta, y las garras grandes en las manos, de tericinosáuridos posteriores. Como otros miembros de este grupo, era un herbívoro bípedo con una abdomen grande para contener el aparato digestivo para procesar los alimentos. 

Con varios especímenes de alxasaurio conocidos, el más grande media alrededor de 4 metros de longitud y siendo bípedo, medía unos 3 m de altura. De acuerdo con Gregory S. Paul, que era de 4 metros de largo y su peso fue de aproximadamente 400 kg. Presentaba unos enormes brazos con largas garras, algunas de hasta 40 cm, que usaba para atraer las ramas a su boca. Poseía un pico en su pequeña cabeza, con unos cuarenta dientes diminutos en la parte posterior de la boca. La cabeza se encontraba al final de un largo y delgado cuello. El cuerpo presentaba forma de tonel, con una abdomen prominente, el cual era necesario para acomodar un sistema digestivo más complejo, con largos intestinos para aprovechar la vegetación ingerida. Por su posición filogénica es posible que tuviese plumas.

Descubrimiento e investigación 

Este dinosaurio fue descrito y nombrado por el paleontólogo chino, Dong Zhiming y su colega canadiense Dale Russell, en un trabajo publicado en 1993. Sin embargo, aunque el trabajo se incluya en el último volumen de 1993 de Canadian Journal of Earth Sciences, esta edición fue lanzada en las primeras semanas de 1994, cosa que hace que en algunas fuentes el año de presentación varíe. Alxasaurus es nombrado por el Desierto de Alxa en la Mongolia Interior, también conocido como Desierto de Alashan junto con la palabra griega sauros ("lagarto"). Alxa (o Alashan) es el nombre de las regiones administrativas de la Región de Mongolia Interior (Nei Mongol Zizhiqu) de China. 

La única especie conocida, A. Elesitaiensis, se la nombra por la villa de Elesitai, cercana al lugar donde se encontraron los restos. Cinco esqueletos de Alxasaurus fueron recobrados de la Formación Bayin Gobi en Mongolia Interior, que datan del Albiano durante en Cretácico inferior, aproximadamente 112 a 100 millones de años atrás. Cinco esqueletos de Alxasaurus fueron recuperados de la formación Bayin-Gobi de Mongolia Interior, que data de la etapa albiense del período cretáceo temprano, alrededor de 112 a 100 millones de años atrás. El holotipo , espécimen IVPP 88402a, que se consideró para erigir el género y la especie, es el mayor y más completo de los cinco, que consiste en la mandíbula (maxilar inferior) y algunos dientes, así como muchos huesos de las extremidades, las costillas y vértebras , incluyendo las cinco sacra y la primera vértebra de la cola de diecinueve. Los otros cuatro especímenes son los paratipos: IVPP 88301, IVPP 88402b, IVPP 88501 y IVPP 88510. Junto los esqueletos representan la mayor parte de los huesos en el cuerpo aparte del cráneo.

Clasificación 

Mientras que exhibe muchas características típicas de un tericinosáurido como la forma total del cuerpo y los dientes, el esqueleto de Alxasaurus también demuestra varias características presentes en terópodos más típicos, y el descubrimiento de este animal proporcionó evidencia significativa que los tericinosáuridos eran terópodos aberrantes. Específicamente, el hueso semilunar del carpo se encuentra solamente en los maniraptores, que también incluyen oviraptosaurianos, dromeosáuridos, troodóntidos, y pájaros. Los tericinosáuridos aún más básales tales como Falcarius y Beipiaosaurus se han descubierto con más características de terópodos y han ayudado desde entonces a solidificar esta clasificación. Alxasaurus se lo coloca en una posición entre el temprano Beipiaosaurus y los tericinosáuridos posteriores tales como Erlikosaurus,  Segnosaurus, y Therizinosaurus. Para incluirlo se ha creado una nueva familia llamada Alxasauridae, poco aceptada al incluir solo este género.

Filogenia 
Cladograma según Lindsay Zanno en 2010:

El siguiente es un cladograma basado oen el análisis filogenético de Pu et al. en 2013:

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Therizinosauridos
 Alxasaurus dentro de Therizinosauria en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Ficha e imagen de Alxasaurus en Dinosaurier-info (en alemán)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)
 Alxasaurus en The Theropod Database (en inglés)

Therizinosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia